Alceus (Altgriechisch Ἀλκεύς), des Perseus Sohn, Vater des Amphitryon, Großvater des Herkules, ist in der lateinischen Literatur die Bezeichnung für Alkaios

Alceus ist der akademische Beiname folgender Personen: 
 Alceus (1652): Georg Balthasar Wohlfahrt (1607–1674), deutscher Mediziner und Gründungsmitglied der Leopoldina

Siehe auch:
 Alkaios